Послание к Евреям (, ) — книга Нового Завета. Традиционно приписывается апостолу Павлу.

Авторство 
В отличие от других апостольских посланий, Послание к Евреям не называет в первых стихах автора послания и его адресата, что породило многочисленные версии его происхождения. Традиционная версия предполагает авторство апостола Павла и датирует послание 63—64 годом. В пользу этой версии говорят слова об освобождении, а также упоминание ученика апостола Павла Тимофея и италийских братьев (Евр. ). В 63-м году н. э. апостол Павел был освобождён из так называемых первых римских уз и отпущен на свободу. Версии об авторстве Павла придерживался основатель александрийской богословской школы Пантен.

Многие исследователи подвергают сомнению авторство Павла, указывая на стиль послания и приёмы изложения, весьма резко отличающиеся от прочих посланий Павла. Послание к Евреям напоминает скорее богословский трактат, чем письмо. Язык послания более гладок и выдаёт знакомство автора с приёмами риторики. Эти особенности церковная традиция объясняет тем, что послание к Евреям первоначально было написано на еврейском языке, а перевод его на греческий принадлежит перу Луки или Климента.

Некоторым богословам представляется вероятным, что послание вышло из ближнего окружения апостола и написано кем-либо из его учеников, сведущим в богословии, а собственно Павлом добавлены лишь заключительные пожелания и приветствия. Тертуллиан предполагал, что это мог быть спутник Павла — Варнава, а Мартин Лютер считал, что это мог быть александрийский богослов Аполлос. Среди других возможных авторов указывались спутник Павла — Сила и автор третьего Евангелия — Лука. Адольф фон Гарнак в 1900 году предположил авторство Присциллы.

История 
Вне зависимости от того, кто был автором послания, оно безусловно написано до иудейской войны, поскольку не содержит на неё ни малейших указаний.

Послание было известно с древности, но главным образом на Востоке. Название «Послание к Евреям» впервые употреблено Тертуллианом.

Основные темы 
Послание адресовано к евреям, принявшим крещение, с целью утвердить их в вере, оно предполагает хорошее знание читателями Ветхого Завета (который цитируется здесь, как и в других местах Нового завета, по греческому переводу Септуагинты). В частности, автор послания неоднократно цитирует книгу Псалтирь:
  — Евр. .
  — Евр. 
  — Евр. 
  — Евр. 
  — Евр. 
Оно содержит многочисленные предостережения против отступничества. В - главах подробно раскрывается богословская концепция священства Иисуса Христа по чину Мелхиседека, его превосходства над священством по чину Аарона и утверждается, что крестная жертва Христа отменила необходимость ветхозаветных жертвоприношений.

 Величие Христа ()
 Призыв стоять в вере ()
 Воплощение Христа и искупление грехов Его смертью ()
 Христос выше Моисея ()
 Новое предостережение против отступничества ()
 Покой Божий ()
 Христос — первосвященник по чину Мелхиседека ()
 Упрёки ()
 Последствия отступничества ()
 Пример Авраама ()
 Превосходство священства по чину Мелхиседека над левитским ()
 Новый Завет ()
 О ветхозаветных жертвоприношениях ()
 Совершенство жертвы Иисуса Христа ()
 Жертва Христа отменяет необходимость ветхозаветных жертв ()
 Призыв к вере и терпению ()
 Примеры истинной веры из Ветхого Завета ()
 О наказании Божием ()
 Ещё одно предостережение против отступничества ()
 Наставления о добродетельной жизни ()
 Пожелания и приветствия ()

Ссылки 
 Послание святого Апостола Павла к Евреям, истолкованное святителем Феофаном 
 Прочитать Послание к Евреям святого апостола Павла
 Послание к Евреям 
 ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ

Примечания

Литература 
 Прокопчук А. Ю., свящ. Богословие Послания к евреям. — Москва : ПСТГУ, 2007. — 157 с. — ISBN 978-5-7429-0261-4
 

Послания апостолов
Книги по алфавиту
Апостол Павел